Juillac  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008-2020 Alfonse Zechini

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
INSEE
Prefektúrák
http://www.annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései